Un bateau de sauvetage peut désigner :
Un canot ou vedette de sauvetage des équipes de recherche et sauvetage qui sont chargées de secourir les marins des navires en perdition ou en difficulté  (unités SAR basées à terre).
Une embarcation de sauvetage  embarquée de manière permanente sur un bateau et utilisée par son équipage en cas de naufrage. Il existe différents types d'embarcation de sauvetage parmi lesquels :
Le radeau de sauvetage.
Le canot de secours.

Notes et références 

Type de bateau de services
Type de bateaux
Vocabulaire maritime
Sécurité maritime
Sauvetage en mer